Single European Act - Europese Akte
 Oude Joodse maat - Sea (maat)
 Search Engine Advertising - Zoekmachinemarketing
 De afkorting voor de Amerikaanse stad Seattle